Эора́птор () — один из наиболее ранних представителей надотряда динозавров, обитавший в верхнем триасе (карнийский век) на территории северо-западной части нынешней Аргентины. Типовой и единственный вид — Eoraptor lunensis, на март 2020 года его включают в подотряд завроподоморф.

Окаменелости динозавра впервые были обнаружены в 1991 году палеонтологом Чикагского университета Полом Серено, в местности Валье-де-ла-Луна (), представляющей собой природоохранный парк, расположенный в провинции Сан-Хуан. Позже было обнаружено ещё несколько хорошо сохранившихся скелетов.

Название биномена означает «лунный рассветный хищник» ( означает «утро» или «заря»,  — «хищник»,  — «лунный», «с Луны»). Последняя часть названия содержит отсылку к географии местонахождения остатков динозавра — с испанского «Valle de la Luna» означает «Долина Луны».

Представлял собой небольшого двуногого (по способу передвижения) динозавра, длина тела которого составляла приблизительно 1–1,7 метра, а масса около 5–10 килограммов. Его передние лапы были в два раза короче задних и имели по пять пальцев.

Систематика 
Строение скелета позволяет причислить эораптора к надотряду динозавров, однако более точное таксономическое положение рода спорно — разные систематики относили его к следующим таксонам: тероподам, ящеротазовым и даже к Dinosauriformes; с 2011 года род причисляют к базальным завроподоморфам.

Филогенетический анализ, проведенный в работе Серхио Кабрейры (Sérgio Cabreira) и его коллег при описании Buriolestes, другого  базального завроподоморфа, поддерживает последнюю версию:

Примечания 

Завроподоморфы
Монотипические роды архозавров
Динозавры триасового периода
Динозавры Южной Америки
Фоссилии, описанные в 1993 году
Фоссилии из триасовых отложений Аргентины